Kolarovo este numele mai multor localități:

Bulgaria 
 Kolarovo, sat în Regiunea Blagoevgrad
 Kolarovo, sat în Regiunea Silistra
 Kolarovo, sat în Regiunea Stara Zagora
 Kolarovo, sat în Regiunea Haskovo

Slovacia 
 Kolárovo, oraș în districtul Komárno

Rusia 
 Kolarovo, sat în Regiunea Tomsk